Adhémar Raynault (1891 - 1984), homme politique québécois et ancien maire de Montréal ;
 Francine Raynault (1958-), femme politique québécoise ;
 Ginette Raynault (certaines sources indiquent Reynault), vrai nom de Ginette Reno (1946-), chanteuse et actrice canadienne.